Кирилл Кравцов: Кравцов, Кирилл Николаевич (род. 1971) — российский виолончелист и дирижёр.
 Кравцов, Кирилл Сергеевич (род. 2002) — российский футболист.